San Gualtiero di Lodi
 San Gualtiero di San Martino di Pontoise